Докерамический неолит (англ. Pre-Pottery Neolithic, PPN) — период раннего неолита, к которому относятся некоторые культуры Ближнего Востока, локализованные в регионе плодородного полумесяца. Их предшественником является мезолитическая натуфийская культура.

Началом PPN считается развитие у местных культур производящего сельского хозяйства по окончании последнего ледникового периода, а конец приходится на период глобального похолодания 8,2 тысячи лет назад (6200 лет до н. э.), которое продолжалось несколько сотен лет.

Среди культур PPN различают докерамический неолит А (PPNA) и докерамический неолит Б (PPNB), которые первоначально были определены в регионе города Иерихон, одного из древнейших в мире и основанного культурой PPNA. Среди других построек культур докерамического неолита — древнейший храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, поселения Невалы-Чори и Чайоню в юго-восточной Турции, город Хирокития на острове Кипр, а также ранние поселения в Фессалии (Греция) — нижние слои памятников Ахиллейон, Аргисса-Магула, Сескло и др.

Для периода PPN характерно отсутствие керамики, которая уже существовала в эту эпоху в Японии и Китае, но оставалась неизвестной в западной части Азии. Появление керамики в большей части региона совпадает с началом нового периода керамического неолита, а местами (в долине реки Иордан) существовавшие одновременно остатки докерамических культур называют докерамическим неолитом С (PPNC). Предполагается также, что часть населения культуры PPNB мигрировала на юг Ирака и в долину реки Нил, где на их основе сформировался комплекс пастушеских кочевых культур.

Особый интерес представляет Ак-Кёпрюк, памятник докерамического неолита на территории Афганистана, поскольку он находился на значительном удалении от других центров докерамического неолита в ту эпоху.

Примечания

Литература 
 Ofer Bar-Yosef, The PPNA in the Levant — an overview. Paléorient 15/1, 1989, 57-63.
 J. Cauvin, Naissance des divinités, Naissance de l’agriculture. La révolution des symboles au Néolithique (CNRS 1994). Translation (T. Watkins) The birth of the gods and the origins of agriculture (Cambridge 2000).
 Мелларт Дж.   Древнейшие цивилизации Ближнего Востока . Пер. с англ. и комментарий Е. В. Антоновой. Предисл. Н. Я. Мерперта. Изд-во «Наука». М., 1982. 149 с. с ил.

Ближневосточный неолит
Археологические культуры Египта
Археологические культуры Израиля
Археологические культуры Иордании
Археологические культуры Ирака
Археологические культуры Ирана
Археологические культуры Кипра
Археологические культуры Ливана
Археологические культуры Сирии
Археологические культуры Турции